

Codici 
 vmk – codice ISO 639-3 della lingua makhuwa-shirima

Altro 
 VMK – abbreviazione di Viermännerkommentar